Ketoza je lahko:
 sladkor s ketoskupino na drugem ogljikovem atomu,
 povišana koncentracija ketonskih teles v organizmu - glej ketoza (presnova).